Hüttchen ist der Name folgender Orte:

 Hüttchen (Leichlingen), Ortslage in Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hüttchen (Odenthal),  Ortsteil von Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Hütchen